Ралли Сан-Ремо 1973 года (официально 11th Rally Sanremo) — десятый этап чемпионата мира по ралли 1973 года и 11-е Ралли Сан-Ремо в истории, проходивший с 10 по 13 октября. Этап проходил на смешанном гравийно-асфальтовом покрытии и общая протяженность гоночной дистанции составила 520 км и была разделена на 37 спецучастков.

Третью победу в сезоне одержал француз Жан-Люк Терье и при этом также в третий раз компанию ему составил соотечественник и напарник Жан-Пьер Николя. Первый подиум на чемпионате мира для итальянца Маурицио Верини, которые впервые принял участие в этапе мирового первенства. Терье уже побеждал на Ралли Сан-Ремо в 1970 году, тогда это был этап международного чемпионата по ралли для производителей (IMS).

Результаты

Турнирная таблица

Сходы 
Неполный список

Спецучастки

Положение в чемпионате 
Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

1973 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 1973 году